Amerikai Egyesült Államok
 New Bridge (Georgia)
 New Bridge (Oregon)
 Kanada
 New Bridge (Újfundland és Labrador)